Partenos, del griego παρθένος, parthenos que significa "virgen", puede referirse a:

Insectos 
 Parthenos, género de mariposas de la familia Nymphalidae, y propio del Sudeste Asiático.
 Parthenos sylvia, especie de lepidóptero ditrisio.

Mitología 
 Epíteto de las diosas vírgenes en la mitología griega:
 Artemisa
 Atenea Pártenos
 Hera
 Perséfone

Epítetos de Artemisa
Epítetos de Atenea
Epítetos de Hera
Epítetos de Perséfone